Liiv ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Liiv (1859–1938), estnischer Schriftsteller
 Juhan Liiv (1864–1913), estnischer Schriftsteller
 Marcella Liiv (* 1998), estnische Speerwerferin
 Marten Liiv (* 1996), estnischer Eisschnellläufer
 Toomas Liiv (1946–2009), estnischer Lyriker